Eurybatos ()  ist der Name einer Gestalt der griechischen Mythologie:

 Eurybatos (Sohn des Euphemos), rettete Alkyoneus vor dem Ungeheuer Sybaris

Eurybatos ist ferner der Name mehrerer antiker griechischer Persönlichkeiten:

 Eurybatos aus Ephesos, sollte für den lydischen König Kroisos in Griechenland Söldner für dessen Kampf gegen den Perserkönig Kyros II. anwerben, verriet aber seinen Herrn
 Eurybatos (Olympiasieger), Spartaner, 708 v. Chr. erster Olympiasieger im Ringkampf
 Eurybatos (Admiral), 433 v. Chr. Befehlshaber der Kerkyraier in der Schlacht bei den Sybota-Inseln